McDonnell Aircraft Corporation, fabricant aeroespacial estatunidenc amb base a Saint Louis (Missouri), coneguda principalment per els seus caces militars
 McDonnell Douglas, constructor nord-americana i contractista de defensa d'avions i míssils, que va fabricar una gran quantitat d'avions famosos tant civils com a militars, part de Boeing des de 1997
 Biografies:
 Alexander McDonnell (Belfast, 1798 – Londres, 1835), mestre d'escacs irlandès 
 Bob McDonnell (Filadèlfia, Pennsilvània, 1954), polític estatunidenc del Partit Republicà
 Caimh McDonnell o CK McDonnell, novel·lista irlandès 
 Mary McDonnell (Wilkes-Barre, 1952), actriu estatunidenca de cinema i televisió
 William McDonnell (Detroit, Michigan, 1876 – 1941), tirador estatunidenc